Geografie:
Metz, een stad in Frankrijk
Metz (Missouri), een plaats in de VS
in samenstellingen:
Metz-en-Couture, Pas-de-Calais
Metz-le-Comte, Nièvre
Metz-Robert, Aube
Metz-Tessy, Haute-Savoie

Overige:
Metz-Werke, een Duitse fabrikant van flitsapparatuur en consumentenelektronica 
Rosenbauer Karlsruhe, voorheen Metz, een Duitse brandweerladderfabrikant
Metz (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Metz & Co, een warenhuis in Amsterdam
FC Metz, een Franse voetbalclub
Kathedraal van Metz
'Poot van Metz', een deel van de Randweg Eindhoven

Personen met de achternaam Metz
Alpertus van Metz, Benedictijns kroniekschrijver uit de 11e eeuw
Arnulf van Metz, Frankisch edelman
Jaap Metz (1941-2016), Nederlands politicus en journalist
Jean Baptiste Metz (1733-1781), Frans theoloog
Johann Baptist Metz, Duits theoloog
Loekie Metz (1918-2004), Nederlands beeldhouwster